Diedru se poate referi la:
 Unghi diedru, unghiul dintre două plane concurente.
 Diedru, poliedru cu două fețe.
 Diedru (aeronautică) (orizontal și vertical), unghiuri ale aripilor avioanelor.
 Diedru optic'', prismă optică.